Kim Yong-Sik puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Yong-Sik (luchador), luchador norcoreano;
 Kim Yong-Sik (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreano.